The Slazenger Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Juni in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in ’s-Hertogenbosch die Ordina Open gespielt, die genau wie die Slazenger Open zur Kategorie der International Series zählten.

Ivo Karlović war Sieger aus dem Vorjahr, der dieses Jahr seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. Im Finale siegte er, an vier gesetzt, mit 7:5, 6:74, 7:68 gegen den Setzlistendritten Fernando Verdasco. Damit gewann Karlović seinen ersten Titel des Jahres und seinen vierten insgesamt. Im Doppel waren Jamie Murray und Eric Butorac im vorherigen Jahr erfolgreich, sie traten dieses Jahr mit anderen Partnern an. Während Butorac in der ersten Runde ausschied, schied Murray erst im Finale mit Jeff Coetzee als Partner gegen Bruno Soares und Kevin Ullyett aus. Soares/Ullyett siegten in zwei Sätzen mit 6:2, 7:65. Der Russe Dmitri Tursunow wurde von der Turnierleitung im Einzel disqualifiziert, nachdem er zuvor im Doppel mit einer Entscheidung eines Linienrichters beim Stand von 4:6, 1:3 nicht einverstanden war, den Platz verließ und deswegen disqualifiziert wurde.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 370.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 370.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 16. Juni 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Nottingham